Трисанчинский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дахадаевском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Трисанчи.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Дахадаевского района
Сельские поселения Дагестана